Severiniella är ett släkte av insekter. Severiniella ingår i familjen Plataspidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Halvvingar
Severiniella